Lijst van jongensnamen
Lijst van meisjesnamen